

Борова — пасажирський залізничний зупинний пункт Берестейського відділення Білоруської залізниці

Населені пункти та їхні частини
 Борова — гміна в Мелецькому повіті Підкарпатського воєводства
 Борова — село в гміні Длуґоленка Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Борова — село в гміні Пулави Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Борова — село в гміні Колюшки Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Борова — село в гміні Ґідле Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Борова — село в гміні Щерцув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Борова — село в гміні Воля-Кшиштопорська Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Борова — село в гміні Пшедбуж Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Борова — село в гміні Заклічин Тарнівського повіту Малопольського воєводства
 Борова — село в гміні Борова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Борова — село в гміні Чорна Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Борова — село в гміні Медзьно Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Борова — частина села Чернець у гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Борова — частина села Чижики в гміні Гайнівка Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Борова — колонія в гміні Добришиці Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Борова — осада в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Борова — осада в гміні Ґідле Радомщанського повіту Лодзинського воєводства

Борова — присілок, Верхотурський міський округ, Свердловська область
 Борова — присілок, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область
 Борова — присілок, Кушвинський міський округ, Свердловська область
 Борова — присілок, Талицький міський округ, Свердловська область
 Борова — присілок, Туринський міський округ, Свердловська область

Борова — село, громада округу Трнава, Трнавський край

Річки:
 Борова — річка в Луганській області, ліва притока річки Сіверський Донець
 Борова — річка у Чугївському районі Харківської області, ліва притока річки Мжа
 Борова — річка в Ізюмському районі Харківській області, притока річки Оскіл
Селища міського типу:
 Борова — Київська область, Фастівський район
 Борова — Харківська область, Ізюмський район
Село:
 Борова — Харківська область, Чугуївський район

 Борова — колишня колонія, Київська область, Новоград-Волинська міська рада.

Див. також 
 Борове
 Борова вулиця

Жіночі форми прізвищ

Примітки